Egnell ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Egnell (1918–2002), schwedischer Schauspieler
 Allan Egnell (1884–1960), schwedischer Künstler, Grafiker, Filmarchitekt und Regieassistent
 Axel Egnell, schwedischer Meteorologe
 Claes Egnell (1916–2012), schwedischer Moderner Fünfkämpfer und Sportschütze
 Viktor Egnell (1872–1952), schwedischer Politiker

Siehe auch:
 Egnell-Clayton-Gesetz, meteorologisches Konzept